Терсинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Терсинское сельское поселение — в составе Еланского района

Кемеровская область
 Терсинское сельское поселение — в составе Новокузнецкого района

Саратовская область
 Терсинское сельское поселение — в составе Вольского района

Татарстан 
 Терсинское сельское поселение — в составе Агрызского района